Guys pode se referir a:
 Constantin Guys
 City Guys
 Guys Mills
 Guys (Tennessee)

Desambiguação